Mitre kan syfta på:

 Mitre Sports International – en tillverkare av sportutrustning

Geografi

Antarktis 

 The Mitre, kulle, 
 Isla Mitre, spanskt namn på Lavoisier Island,

Argentina 

 Departamento de Mitre, kommun, Santiago del Estero, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar